Liste der Mitglieder des 2. Landtags Brandenburg (11. Oktober 1994 – 29. September 1999). Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Stolpe II.

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsident 
 Landtagspräsident: Herbert Knoblich (SPD)
 Vizepräsident: Martin Habermann (CDU)

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion: Wolfgang Birthler
 CDU-Fraktion: Peter Wagner vom 11. Oktober 1994 bis zum 7. September 1997  Wolfgang Hackel vom 23. September 1997 bis zum 15. September 1999 
 PDS-Fraktion: Lothar Bisky

Weitere Mitglieder gemäß Stärkeverhältnisse der Fraktionen 

 Christel Dettmann (SPD)
 Martina Gregor-Ness (SPD)
 Barbara Hübner (SPD)
 Wolfgang Klein (SPD)
 Klaus Häßler (CDU/fraktionslos)
 Stefan Ludwig (PDS)

Liste der Abgeordneten

Weblinks 
 Übersicht über alle Mitglieder des Landtags Brandenburg

 04
!